Příjmení nebo přízvisko Bílý a Bílá nosí více významných osobností:

 Anton Bíly (1931–2009) – slovenský fotbalista
 Antonín Bílý (1861–1940) – soudce, předseda senátu Nejvyššího soudu
 Bohumil Bílý (1921–2002) – český římskokatolický kněz
 Bohuslav Bílý (* 1928) – bývalý český fotbalista
 František Bílý (1854–1920) – středoškolský profesor, literární historik a kritik
 Jan Bílý (1819–1888) – český duchovní a politik
 Jaroslav Bílý – více osob, rozcestník 
 Jindřich III. Bílý (1227/30–1266) – vratislavský kníže
 Jiří Bílý (* 1952) – český právník a politik
 Jiří Bílý – český hudebník
 Jiří Bílý (1954–2022) – český politik, poslanec PSP
 Josef Bílý (1872–1941) – český generál, velitel Obrany národa
 Lešek I. Bílý (Leszek Biały, asi 1186–1227) – polský kníže
 Vladislav Bílý (Władysław Biały, 1327–1388) – vévoda Gniewkowa

 ženská varianta
 Lucie Bílá (* 1966) – česká zpěvačka
 Magda Bílá (Vlasta Vainová; 1879–1958) – česká spisovatelka, básnířka a malířka
 Věra Bílá (1954–2019) – romská zpěvačka

Podobné příjmení 
 Bílek (rozcestník)

Externí odkazy